Маригаон:

 Маригаон — город в индийском штате Ассам. 
 Маригаон — округ в индийском штате Ассам.